Puchar Szwecji w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (szw. Svenska Cupen Herrar 2011) - 5. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Szwecji odbywających się od 2007 roku. Zainaugurowane zostały 17 kwietnia i trwały do 19 listopada 2011 roku. Brały w nich udział kluby z Elitserien, Superettan i Division 1.

Rozgrywki składały się z pięciu rund wstępnych, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Finał odbył się w 19 listopada 2011 roku w Fyrishov w Uppsala.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1. runda

2. runda

3. runda

4. runda

5. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
Puchar Szwecji w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Szwecji